Alan Marangoni (né en 1984), coureur cycliste italien
 Carla Marangoni (1915-2018), gymnaste artistique italienne
  (1840-1925), physicien italien, notamment célèbre pour l'effet Marangoni
 Egidio Marangoni (1919-2009), coureur cycliste italien
 Giovanni Marangoni (1673-1753), archéologue italien
 Matteo Marangoni (1876-1958), critique d'art italien.